Морна — музыкальный стиль Островов Зелёного мыса.
 Морна — средневековая крепость над одноименной деревней во французском департаменте Воклюз.